Herren ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Herren (* 1975), US-amerikanischer Basketballspieler
 Franz Herren (1900–1983), deutscher Agrarwissenschaftler und Ministerialbeamter
 Hans Rudolf Herren (* 1947), Schweizer Insektenforscher und Landwirtschaftsexperte
 Jasmin Herren (* 1978), deutsche Schlagersängerin 
 Madeleine Herren-Oesch (* 1956), Schweizer Historikerin
 Marc A. Herren (* 1976), Schweizer Science-Fiction-Autor
 Roger Herren (* 1945), US-amerikanischer Schauspieler
 Scott Herren (* ?), US-amerikanischer Hiphop-Produzent
 Thomas W. Herren (1895–1985), US-amerikanischer Generalleutnant
 Willi Herren (1975–2021), deutscher Sänger und Schauspieler
 Yannick Herren (* 1991), Schweizer Eishockeyspieler

sowie der Name von
 Herren (Band), deutsche NDH und Industrial Metal-Band
 Herren (Film), deutscher Fernsehfilm von Dirk Kummer (2019)

Siehe auch:

 Herr (Begriffsklärung)